Il singolare  dell'Heineken Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era David Ferrer ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Olivier Rochus per 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 David Ferrer (campione)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (semifinale)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)

  Kevin Anderson (primo turno)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)

Qualificati 

  Benoît Paire (quarti di finale)
  Tobias Kamke  (primo turno)

  Stéphane Bohli  (primo turno)
  Adrian Mannarino  (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2012
ATP World Tour 2012